Lingle ist der Name von:

 Linda Lingle (* 1953), Gouverneurin von Hawaii
 Lingle (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lingle (Wyoming), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Lingel
 Lingl